Провинция Лас-Пальмас входит в автономное сообщество Канарские острова и включает в себя 34 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов
.

Провинция Лас-Пальмас включает в себя острова Гран-Канария, Фуэртевентура, Лансароте и Грасьоса, а также необитаемые островки Алегранса, Монтанья-Клара, Лобос, Роке-дель-Эсте и Роке-дель-Оэсте. Она занимает площадь в 4066 км² и имеет население в 1 120 406 жителей (2019). Столицей провинции служит Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Лас-Пальмаса — Пахара, занимающая юго-западную оконечность острова Фуэртевентура. 21 из 34 муниципалитетов Лас-Пальмаса расположен на острове Гран-Канария, семь — на Лансароте и шесть на Фуэртевентуре. Обитаемый остров Грасьоса входит в состав муниципалитета Тегисе, расположенного на Лансароте.

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Лас-Пальмас, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т.д.), площадь, население (по данным за 2019 год), высота центров муниципалитетов (в метрах над уровнем моря), гербы, географические координаты, острова, на которых расположены соответствующие муниципалитеты, карты этих островов с обозначением территории муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по островам, на которых они расположены.

Карта 
На административной карте провинции Лас-Пальмаса указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:
 1 — Санта-Лусия-де-Тирахана
 2 — Санта-Мария-де-Гия-де-Гран-Канария
 3 — Вальсекильо-де-Гран-Канария
 4 — Ла-Альдеа-де-Сан-Николас
 5 — Сан-Бартоломе-де-Тирахана
 6 — Гальдар
 7 — Вега-де-Сан-Матео
 8 — Санта-Брихида
 9 — Мойя
 10 — Вальесеко
 11 — Арукас
 12 — Техеда
 13 — Терор
 14 — Фиргас

Примечания

Ссылки 

 
 

Лас-Пальмас
Лас-Пальмас